Teluk Mayalibit steht für:

 Mayalibitbucht, Bucht auf der Insel Waigeo, Indonesien
 Mayalibitbucht (Raja Ampat), Distrikt auf der Insel Waigeo, Indonesien